Gouchtchine (masculin ; ) ou Gouchtchina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alekseï Gouchtchine (1922-1987), tireur sportif soviétique
 Edouard Gouchtchine (1940-2011), athlète soviétique spécialiste du lancer du poids
 Ioulia Gouchtchina (1983-), athlète russe spécialiste du sprint

Patronyme russe